Ferdinand Maria von Bayern ist der Name folgender Personen:

*Ferdinand Maria (Bayern) (1636–1679), Kurfürst von Bayern
 Ferdinand Maria von Bayern (1884–1958), Infant von Spanien 
 Ferdinand Maria Innozenz von Bayern (1699–1738), kaiserlicher Feldmarschall